Darije Kalezić – allenatore di calcio ed ex calciatore bosniaco
 Slavko Kalezić – cantante montenegrino
 Vasko Kalezić – calciatore montenegrino